Покро́вское (до 1946 года Зоргенау, ) — посёлок в Янтарном городском округе Калининградской области.

История 
До 1946 года населённый пункт Зоргенау входил в состав Восточной Пруссии.

14-15 апреля 1945 года батальон под командованием гвардии капитана, командира пулеметной роты 82-го гвардейского стрелкового полка, Героя Советского Союза Андреева Михаила Александровича прорвал оборону противника в районе Зоргенау.

В ночь с 25 на 26 апреля 1945 года из района Зоргенау флотские железнодорожные артиллерийские батареи осуществляли поддержку десанта на косу Фрише-Нерунг, артиллерийским огнём отсекали района высадки десанта от войск противника.

С 1945 года в составе РСФСР, СССР. В 1946 году Зоргенау был переименован в посёлок Покровское.

Население

Транспорт 
Через посёлок ходят автобус 120 до Калининграда и автобус 587 «Балтийск-Зеленоградск».

Примечания

Ссылки 
 Покровское на сайте, посвященном Калининградской области 

Населённые пункты Янтарного городского округа